Tanis může označovat:

 Džanet – řecký název staroegyptského města v nilské deltě
 Tanis (Manche) – město ve Francii
 Tanis – planeta podobná Zemi ve sci-fi filmu Symptom Pandorum z roku 2009
 Tanis (paleontologická lokalita) - významná paleontologická lokalita na území Severní Dakoty v USA